Calyptrophora är ett släkte av koralldjur. Calyptrophora ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Calyptrophora